Хиндах — название населённых пунктов в России:
 Хиндах — село в Гунибском районе Республики Дагестан.
 Хиндах — село в Тляратинском районе Республики Дагестан.
 Хиндах — село в Хунзахском районе Республики Дагестан.
 Хиндах — село в Шамильском районе Республики Дагестан.
 Хиндах — название села Байтарки Ножай-Юртовского района Чечни с 1944 по 1958 г.

См. также 

 Гоор-Хиндах